Kimberly Williams (actrice) : Amerikaans actrice
 Kimberly Williams (atlete) : Jamaicaans atlete